Адольф Пікте (1799—1875) — швейцарський лінгвіст, філософ і письменник.
 Жан Пікте (1914—2002) — швейцарський громадський діяч.
 Марк Огюст Пікте (1752—1825) — швейцарський фізик.
 Рауль-П'єр Пікте (1846—1929) — швейцарський фізик і перша людина, яка скраплювала азот.
 Шарль де Рошмон Пікте (1755—1824) — швейцарський державний і політичний діяч, дипломат, агроном.

Інше 
 Реакція Пікте — Шпенглера